Морин Пола О’Саливан () била је ирска глумица, рођена 17. маја 1911. године у Бојл, Округ Роскомон (Ирска), а преминула 23. јуна 1998. у Скотсдејлу (Аризона).

Филмографија 

|- 
| 1930. || || -{So This Is London}- || Elinor Worthing || 
|- 
| 1930. || || -{Song o' My Heart}- || Eileen O'Brien || 
|- 
| 1930. || || -{Just Imagine}- || LN-18 || 
|- 
| 1930. || || -{Princess and the Plumber}- || Princess Louise || 
|- 
| 1931. || || -{A Connecticut Yankee}- || Alisande || 
|- 
| 1931. || Скајлајн || -{Skyline}- || Kathleen Kearny || 
|- 
| 1931. || || -{The Big Shot}- || Doris Thompson || 
|- 
| 1932. || Тарзан човек мајмун || -{Tarzan the Ape Man}- || Jane Parker || 
|- 
| 1932. || || -{The Silver Lining}- || Joyce Moore || 
|- 
| 1932. || || -{Fast Companions}- || Sally || 
|- 
| 1932. || || -{Skyscraper Souls}- || Lynn Harding || 
|- 
| 1932. || || -{Okay, America!}- || Sheila Barton || 
|- 
| 1932. || || -{Payment Deferred}- || Winnie Marble || 
|- 
| 1932. || || -{Robbers' Roost}- || Helen Herrick || 
|- 
| 1932. || || -{Strange Interlude}- || Madeline Arnold || 
|- 
| 1933. || || -{The Cohens and Kellys in Trouble}- || Molly Kelly || 
|- 
| 1933. || || -{Tugboat Annie}- || Patricia 'Pat' Severn || 
|- 
| 1933. || || -{Stage Mother}- || Shirley Lorraine || 
|- 
| 1934. || Тарзан и његова партнерка || -{Tarzan and His Mate}- || Jane Parker || 
|- 
| 1934. || || -{The Thin Man}- || Dorothy Wynant || 
|- 
| 1934. || || -{Hide-Out}- || Pauline Miller || 
|- 
| 1934. || || -{The Barretts of Wimpole Street}- || Henrietta Barrett || 
|- 
| 1935. || || -{The Personal History, Adventures, Experience, and Observation of David Copperfield, the Younger}- || Dora Spenlow || 
|- 
| 1935. || || -{West Point of the Air}- || 'Skip' Carter || 
|- 
| 1935. || || -{Cardinal Richelieu}- || Lenore || 
|- 
| 1935. || || -{The Flame Within}- || Linda Belton || 
|- 
| 1935. || || -{Woman Wanted}- || Ann Gray || 
|- 
| 1935. || || -{Anna Karenina}- || Kitty || 
|- 
| 1935. || || -{The Bishop Misbehaves}- || Hester Grantham || 
|- 
| 1936. || || -{The Voice of Bugle Ann}- || Camden Terry || 
|- 
| 1936. || || -{The Devil-Doll}- || Lorraine Lavond || 
|- 
| 1936. || Тарзаново бекство || -{Tarzan Escapes}- || Jane || 
|- 
| 1937. || || -{A Day at the Races}- || Judy Standish || 
|- 
| 1937. || || -{The Emperor's Candlesticks}- || Maria Orlich || 
|- 
| 1937. || || -{Between Two Women}- || Mrs. Claire Donahue || 
|- 
| 1937. || || -{My Dear Miss Aldrich}- || Martha Aldrich || 
|- 
| 1938. || Јенки у Оксфорду || -{A Yank at Oxford}- || Molly Beaumont || 
|- 
| 1938. || || -{Hold That Kiss}- || June 'Junie' Evans || 
|- 
| 1938. || || -{Port of Seven Seas}- || Madelon || 
|- 
| 1938. || || -{The Crowd Roars}- || Sheila 'Shelia' Carson || 
|- 
| 1938. || || -{Spring Madness}- || Alexandra 'Alex' Benson || 
|- 
| 1939. || || -{Let Us Live!}- || Mary Roberts || 
|- 
| 1939. || Тарзан проналази сина! || -{Tarzan Finds a Son!}- || Jane || 
|- 
| 1940. || || -{Sporting Blood}- || Linda Lockwood || 
|- 
| 1940. || || -{Pride and Prejudice}- || Jane Bennet || 
|- 
| 1941. || || -{Maisie Was a Lady}- || Abigail 'Abby' Rawlston || 
|- 
| 1941. || Тарзаново тајно благо || -{Tarzan's Secret Treasure}- || Jane || 
|- 
| 1942. || Тарзанова авантура у Њујорку || -{Tarzan's New York Adventure}- || Jane || 
|- 
| 1948. || || -{The Big Clock}- || Georgette Stroud || 
|- 
| 1950. || || -{No Resting Place}- || Nan Kyle || 
|- 
| 1950. || || -{Where Danger Lives}- || Julie Dawn || 
|- 
| 1952. || || -{Bonzo Goes to College}- || Marion Drew || 
|- 
| 1953. || || -{All I Desire}- || Sara Harper || 
|- 
| 1953. || || -{Mission Over Korea}- || Nancy Slocum || 
|- 
| 1954. || || -{Duffy of San Quentin}- || Gladys Duffy || 
|- 
| 1954. || || -{The Steel Cage}- || Gladys Duffy || 
|- 
| 1957. || || -{The Tall T}- || Doretta Mims || 
|- 
| 1958. || || -{Wild Heritage}- || Emma Breslin || 
|- 
| 1965. || || -{Never Too Late}- || Edith Lambert || 
|- 
| 1972. || || -{The Crooked Hearts}- || Lillian Stanton || 
|- 
| 1976. || || -{The Great Houdini}- || Lady Conan Doyle || 
|- 
| 1978. || || -{Mandy's Grandmother}- || Grandmother || 
|- 
| 1981. || || -{All My Children}- || Olive Whelan || 
|- 
| 1982. || || -{Morning's at Seven}- || Esther Crampton || 
|- 
| 1984. || || -{The Guiding Light}- || Miss Emma Witherspoon || 
|- 
| 1985. || || -{Too Scared to Scream}- || Inez Hardwick || 
|- 
| 1985. || || -{Search for Tomorrow}- || Elaine Descot #1 || 
|- 
| 1986. || || -{Hannah and Her Sisters}- || Norma || 
|- 
| 1986. || || -{Peggy Sue Got Married}- || Elizabeth Alvorg || 
|- 
| 1987. || || -{Stranded}- || Grace Clark || 
|- 
| 1988. || || -{Good Old Boy: A Delta Boyhood}- || Aunt Sue || 
|- 
| 1992. || || -{With Murder in Mind}- || Aunt Mildred || 
|- 
| 1992. || || -{The Habitation of Dragons}- || Helen Taylor ||
|- 
| 1994. || || -{Hart to Hart: Home Is Where the Hart Is}- || Eleanor Biddlecomb || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1911.
Умрли 1998.
Ирске глумице